

Muziek
 nummering van composities van Carl Philipp Emanuel Bach door E. Eugene Helm
 nummering van composities van Ludwig van Beethoven door Willy Hess
 nummering van composities van Arthur Honegger door Harry Halbreich
 nummering van composities van Arthur Honegger door Harry Halbreich

Wegen
 Nummering van de Hauptstrassen in Zwitserland, zie Lijst van Zwitserse autosnelwegen